Melchior se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Hans Melchior
 Hans Bøchmann Melchior